Marull steht für

 Marull (Córdoba), eine Ortschaft im argentinischen Departamento San Justo (Córdoba)

Marull ist der Familienname folgender Personen:

 Laia Marull (* 1973), spanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Marul